Villán de Tordesillas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villán de Tordesillas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Villán de Tordesillas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar